En anglais, Kraut est un terme péjoratif pour désigner un Allemand, équivalent du Boche en français.

Patronyme 

 François Kraut (1907-1983), géologue et minéralogiste austro-hongrois naturalisé français, docteur en géologie ;
 Henri Kraut (1905-1942), officier de marine français ;
 Laura Kraut (née en 1965), cavalière de saut d'obstacles américaine ;
 Richard Kraut, professeur américain d'humanités à l'Université Northwestern.